

Стеншув — село в гміні Волув Воловського повіту Нижньосілезького воєводства
 Стеншув — село в гміні Ґідле Радомщанського повіту Лодзинського воєводства